Time a Tell est une mixtape de Proof en collaboration avec DJ Jewels, diffusée en téléchargement gratuit en 2010. 

Écrit et enregistré en 24 heures, au début de l'année 2006, le projet devait sortir sous le nom de 24 Hours Mixtape mais la sortie a été suspendue à la suite de la mort de Proof.

De nombreux conflits au sein d'Iron Fist Records, le label de Proof, ont empêché la sortie physique du disque durant de nombreuses années. L'album a néanmoins été distribué gratuitement sur Internet durant l'été 2010.

Liste des pistes

Notes et références 

Album de Proof
Album musical sorti en 2010
Album publié par Iron Fist Records
Mixtape